Roskelley ist der Familienname folgender Personen:

 Jess Roskelley (1982–2019), US-amerikanischer Sportkletterer und Alpinist
 John Roskelley  (* 1948), US-amerikanischer Bergsteiger